Čip může být:

 integrovaný obvod, mikročip
 grafický čip
 zvukový čip
 čip, samotné jádro integrovaného obvodu
 Čip (CDMA), impuls kódové posloupnosti v telekomunikacích v systémech s kódovým multiplexem
RFID čip, používaný např. pro identifikaci, čipování psů, otevírání dveří

Podobné 
 Chip
 Čipsy